Mannhof ist der Ortsname von

 Mannhof (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth, Bayern
 Mannhof (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern